Finne (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Finne (gebergte), een gebergte in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt en Thüringen
 Bård Finne (1995), een Noors voetballer
 Pierre Finné (1892-1969), een Belgisch volksvertegenwoordiger en senator